Бангура — распространённая африканская фамилия.

Известные носители 
 Бангура, Альхассан «Ласс» (род. 1992) — гвинейский футболист, полузащитник.
 Бангура, Джон Амаду (1920—1970) — военный и политический деятель Сьерра-Леоне.
 Бангура, Зайнаб (род. 1959) — политический и общественный деятель Сьерра-Леоне.
 Бангура, Ибрагим (род. 1989) — сьерра-леонский футболист, нападающий.
 Бангура, Исмаэль (род. 1985) — гвинейский футболист, нападающий.
 Бангура, Момар (род. 1994) — французско-сенегальский футболист, полузащитник
 Бангура, Мохамед (род. 1989) — сьерра-леонский футболист, нападающий.
  (1989) — сьерра-леонский футболист, нападающий.
  (род. 1991) — американский теннисист.
 Бангура, Секу Ибраима (род. 1993) — белорусский кикбоксер.
 Бангура, Умару (род. 1987) — футболист из Сьерра-Леоне, защитник минского «Динамо» и сборной Сьерра-Леоне.
 Бангура, Якоб — гвинейский футболист, полузащитник.